Mythos kan avse:

 Mythos Brewery – namnet på ett grekiskt ölbryggeri
 Mythos (F3000-stall) – ett F3000-stall
 Mythos (samlarkortspel) – ett samlarkortspel utgivet av Chaosium Inc.